Marospetres, Arad megye
 Petres, Beszterce-Naszód megye
 falu Mehedinți megyében, Livezile községben